Marie Louise van Orléans (1662-1689), de eerste vrouw van Karel II en koningin van Spanje vanaf 1679 tot aan haar dood
Marie Louise van Orléans (1896-1973), de oudste dochter van Emanuel van Orléans en van Henriëtte van België